Pesce porco – nome comune del Balistes capriscus
 Pesce porco – nome comune dell'Oxynotus centrina

Voci correlate
 Pomadasys stridens, noto comunemente come "pesce porcellino"